Grandcourt (Seine-Maritime)
 Grandcourt (Somme)
en in 
 Grandcourt (België), een plaats in de gemeente Virton